Holliston steht für:

 Holliston (Massachusetts), Ort im Middlesex County
 Holliston (Saskatoon), Stadtteil von Saskatoon, Kanada
 Holliston (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2012–2013)